Hipponix cranioides är en snäckart som beskrevs av Carpenter 1864. Hipponix cranioides ingår i släktet Hipponix och familjen Hipponicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
cranioides